Het Nederlands kampioenschap dammen 1998 werd van 4 t/m 18 april 1998 met een barrage van 29 mei tot en met 1 juni in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer gespeeld. 
Kampioen werd Harm Wiersma door in het toernooi met 17 punten uit 13 partijen met Gérard Jansen op de gedeelde 1e plaats te eindigen en zijn naaste rivaal in de barrage te verslaan.

Toernooiverloop
Gérard Jansen ging lange tijd aan de leiding en had na 9 ronden een voorsprong van 3 punten op zijn naaste achtervolgers. 
Onder andere door een nederlaag tegen Kees Thijssen slonk zijn voorsprong snel zodat hij Harm Wiersma met 17 punten uit 13 partijen in de eindstand naast zich zag komen.

Barrage om de titel
Jansen en Wiersma speelden van 29 t/m 31 mei een barrage van 3 partijen die alle in remise eindigden. 
Daarop speelden ze op 1 juni een (in een nevenzaal vanaf beelden op een beeldscherm door Ton Sijbrands becommentarieerde) barrage met versneld tempo die werd gewonnen door Wiersma waarmee hij zijn 7e nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel en barrages op Toernooibase

Dammen in 1998
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen